Nyom, a lineáris algebrában egy mátrix sajátértékeinek összege.
Nyom, a kriminalisztikában a nyomképző tulajdonságainak a vizsgált cselekmény eseményeivel kölcsönhatásban létrejött visszatükröződése.
Nyom, 1985-ben készült film